Die 29. Tischtennis-Europameisterschaft (offiziell: 2010 LIEBHERR European Championships) fanden vom 11. bis 19. September 2010 in Ostrava statt.

Nach 2007 und 2008 gewann der deutsche Tischtennisspieler Timo Boll erneut alle drei Wettbewerbe bei den Herren. Im ersten deutschen EM-Einzelfinale seit 1958 siegte der Weltranglisten-Zweite gegen seinen Clubkollegen Patrick Baum, gewann das Doppel gemeinsam mit Christian Süß und siegte auch im Mannschaftswettbewerb.

Bei den Damen siegte die Vorjahres-Dritte Wiktoryja Paulowitsch aus Weißrussland im Einzelwettbewerb gegen die Österreicherin Liu Jia. Im Doppelwettbewerb setzten sich ebenfalls die Bronzemedaillen-Gewinner von 2009, Rūta Paškauskienė (Litauen) und Oksana Fadejewa (Russland), durch. Im Teamwettbewerb gewann Titelverteidiger Niederlande zum dritten Mal in Folge die Goldmedaille.

Ergebnisse Damen

Mannschaft 

Finale:
  –    3:0

Spiel um Platz 5:
  –    2:3

Spiel um Platz 7:
  –    0:3

Spiel um Platz 9:
  –    1:3

Spiel um Platz 11:
  –    1:3

Spiel um Platz 13:
  –    3:2

Spiel um Platz 15:
  –    1:3

Abschneiden der Deutschen

In der deutschen Damenmannschaft wurden folgende Spielerinnen eingesetzt: Wu Jiaduo, Zhenqi Barthel, Kristin Silbereisen, Sabine Winter, Elke Schall. In der Gruppe D gewann das Team gegen Österreich (3:0) und Kroatien (3:1), verlor jedoch gegen die Türkei mit 2:3. Wegen der am meisten gewonnenen Spiele kam es so auf Platz eins vor den punktgleichen Damen aus der Türkei und Österreich. In der Runde um die ersten acht Plätze unterlag Deutschland Rumänien und Ungarn jeweils mit 2:3. Im Spiel um Platz sieben gegen die Türkei revanchierte sich die deutsche Mannschaft für die Niederlage in den Gruppenspielen und siegte mit 3:0.

Einzel 

Ergebnisse der Deutschen
 Wu Jiaduo: Freilos, Sieg gegen Julija Prochorowa (Russland), Tetjana Sorotschynska (Ukraine), Niederlage gegen Georgina Póta (Ungarn)
 Zhenqi Barthel: Sieg gegen Maria Christoforaki (Griechenland), Anelija Karowa (Bulgarien), Niederlage gegen Elizabeta Samara (Rumänien)
 Kristin Silbereisen: Sieg gegen Natalia Partyka (Polen), Hana Matelová (Tschechien), Shen Yanfei (Spanien), Niederlage gegen Liu Jia
 Sabine Winter: Sieg gegen Debora Vivarelli (Italien), Niederlage gegen Zhu Fang (ESP)
 Elke Schall: Sieg gegen Audrey Mattenet (Frankreich), Ana Neves (Portugal), Niederlage gegen Li Jiao (Niederlande)

Doppel 

Ergebnisse der Deutschen
 Wu Jiaduo/Elke Schall: Freilos, Sieg gegen Anna Tichomirowa/Julija Prochorowa (Russland), Niederlage gegen Xu Jie/Natalia Partyka (Polen)
 Zhenqi Barthel/Kristin Silbereisen: Sieg gegen Sarah De Nutte/Tessy Gonderinger (Luxemburg), Martina Smištíková/Lenka Harabaszová (Tschechien), Tamara Boroš/Cornelia Molnar (Kroatien), Niederlage gegen Rūta Paškauskienė/Oksana Fadejewa (Litauen/Russland)
 Sabine Winter/Linda Creemers (Niederlande): Sieg gegen Pernille Agerholm/Sabine Larsen (Dänemark), Niederlage gegen Krisztina Tóth/Georgina Póta (Ungarn)

Ergebnisse Herren

Mannschaft 

Finale:
  –    3:0

Spiel um Platz 5:
  –    0:3

Spiel um Platz 7:
  –    2:3

Spiel um Platz 9:
  –    0:3

Spiel um Platz 11:
  –    1:3

Spiel um Platz 13:
  –    3:1

Spiel um Platz 15:
  –    3:0

Abschneiden der Deutschen

In der deutschen Herrenmannschaft wurden folgende Spieler eingesetzt: Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov, Christian Süß, Patrick Baum. Das Team wurde in der Gruppe A ungeschlagen Erster. Es besiegte Tschechien, Griechenland und Polen. In den Spielen um die Plätze 1 bis 8 gewann es gegen Schweden, Frankreich und Weißrussland.

Einzel 

Ergebnisse der Deutschen
 Timo Boll: Sieg gegen Julien Indeherberg (Belgien), Žolt Pete (Serbien), João Monteiro (Portugal), Pär Gerell (Schweden), Adrien Mattenet (Frankreich), Christian Süß (Deutschland), Patrick Baum (Deutschland)
 Christian Süß: Sieg gegen Patrick Thomas (Wales), Feng Xiaoquan (Österreich), Robert Svensson (Schweden), Daniel Górak (Polen), Adrian Crișan (Rumänien), Niederlage gegen Timo Boll (Deutschland)
 Patrick Baum: Sieg gegen Niagol Stoyanov (Italien), Pavel Širuček (Tschechien), Robert Gardos (Österreich), Alexei Smirnow (Russland), Vladimir Samsonov (Weißrussland), Werner Schlager (Österreich), Niederlage gegen Timo Boll (Deutschland)
 Patrick Franziska: Sieg gegen Traian Ciociu (Luxemburg), Niederlage gegen Marcos Freitas (Portugal)
 Dimitrij Ovtcharov: Trat wegen einer Verletzung, die er während der Mannschaftskämpfe erlitten hatte, im Einzelwettbewerb nicht an.

Doppel 

Ergebnisse der Deutschen
 Timo Boll/Christian Süß: Sieg gegen Jiří Vráblík/Enio Mendes (Tschechien/Portugal), Stefan Fegerl/Feng Xiaoquan (Österreich), Žolt Pete/Marko Jevtović (Serbien), Christophe Legoût/Abdel-Kader Salifou (Frankreich), Jens Lundqvist/Pär Gerell (Schweden), Kasper Sternberg/Jonathan Groth (Dänemark)
 Patrick Franziska/Patrick Baum: Sieg gegen Mihai Bobocica/Stefano Tomasi (Italien), Niederlage gegen Kasper Sternberg/Jonathan Groth (Dänemark)

Mixed 
Wieder wurden die Mixed-Europameisterschaften in einem separaten Turnier ausgetragen. Sie fanden in Subotica (Serbien) statt. Es siegten Bora Vang/He Sirin aus der Türkei.

Literatur 
 Ausführlicher Bericht: Zeitschrift tischtennis, 2010/10 S. 8–28 + S. 38–29

Weblinks 
 Eintrag in der ITTF-Datenbank (abgerufen am 9. Oktober 2010)
  (abgerufen am 23. Januar 2016)
 Resultate

Tischtennis-Europameisterschaft
Tischtennisveranstaltung 2010
Sportveranstaltung in Ostrava
Europameisterschaft 2010